perystom – obwódka puszki zarodnikowej występująca u niektórych mszaków
 perystom – brzeg kolistego otworu znajdującego się w owocnikach niektórych grzybów
 perystom – w zoologii element budowy morfologicznej różnych grup organizmów